Shilcock ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Shilcock (1932–2019), britische Tennisspielerin
 William Alfred Shilcock (1853–1920), britischer Geistlicher